La finale de la Ligue mondiale de hockey sur gazon masculin 2012-2014 se déroulent à New Delhi en Inde au Major Dhyan Chand National Stadium du 10 au 18 janvier 2014. C'est la première édition de la compétition.

Équipes qualifiées 

Huit équipes participent à la compétition : le pays hôte plus les 7 pays qui se sont qualifiés durant les demi-finales.

Phase de poules

Poule A

Poule B

Phase finale 
Toutes les équipes jouent la phase finale. Lors du premier tour, les équipes classées  de leur poule rencontrent les équipes classées  de l'autre poule et de même pour les équipes classées  et .

Tableau final

Matchs de classement

Styatistiques

Meilleurs buteurs

Classement final

Voir aussi

Lien externe 
 Site officiel

Ligue mondiale de hockey sur gazon masculin 2012-2014 - finale
Événement sportif à New Delhi
Sport en Inde en 2014
Sport en janvier 2014